Gasfinolhu (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven 
 Gasfinolhu (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven 
 Gasfinolhu (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven